

Geografia 
Italia
 Pantano Borghese – toponimo del Municipio Roma VI di Roma Capitale 
 Pantano – feudo del Ducato di Reggio
 Pantano – frazione di Benevento
 Pantano – frazione di Cardeto in provincia di Reggio Calabria
 Pantano – frazione di Fresagrandinaria in provincia di Chieti
 Pantano – frazione di Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria
 Pantano – frazione di Pignola in provincia di Potenza
 Pantano – frazione di San Buono in provincia di Chieti
 Pantano – frazione di San Felice Circeo in provincia di Latina
 Pantano – frazione di Sant'Angelo Romano nella città metropolitana di Roma Capitale
 Pantano – frazione di Scapoli  in provincia di Isernia
 Pantano – frazione di Segni in provincia di Roma
 Pantano – frazione di Teggiano in provincia di Salerno
 Pantano – località di Acerra nella città metropolitana di Napoli

Personaggi immaginari 
 Pantano – personaggi di Una serie di sfortunati eventi:
 Duncan Pantano
 Isadora Pantano
 Quigley Pantano

Persone 
 Edoardo Pantano – politico, patriota e scrittore italiano
 Ester Pantano – attrice italiana
 Gherardo Pantano – generale italiano
 Giorgio Pantano – pilota automobilistico italiano
 Jarlinson Pantano – ciclista su strada colombiano
 Simone da Pantano – politico italiano
 Stefano Pantano – schermidore italiano

Altro
 30407 Pantano – asteroide del sistema solare
 Il pantano (Le Chiendent) – opera di Raymond Queneau del 1933

Altri progetti